Mayuni puede referirse a:

 La población de Mayuni situada cerca de Kongola y Sibbinda, entre los valles de los ríos Mashi y Kwando en Namibia.
 Los miembros de la tribu Mayuni-fwe, quienes viven en las cercanías de Mayuni y se consideran los "verdaderos fwe" y que, para distinguirse de los fwe de Liyanti (con quienes se mantiene un estado de tensión constante), se llaman a sí mismos los mayuni. (Véase pueblo mayuni).
 Swangali mayuni -jefe de los mayuni; el más reciente de ellos es Joseph Tembwe Mayuni.